ТГЦ — многозначная аббревиатура и сокращение:
 Тгц — терагерц
 ТГЦ — телеграфный центр
 ТГЦ — территориальный геодезический центр

См. также 
 ТТГЦ — Тверской территориальный геодезический центр
  — аббревиатура латиницей